Богословський (Богословська) — прізвище.
 Богословська Інна Германівна (1960) — український політик і підприємець. Колишня голова партії «Віче». Колишній депутат Верховної Ради декількох скликань.
 Богословський Євген Васильович (1874—1941) — піаніст, музикознавець, композитор, професор.
 Богословський Кузьма Борисович — штаб-лікар П'ятого батальйону Окремого Оренбурзького корпусу.
 Богословський Микита Володимирович (1913—2004) — радянський і російський композитор, диригент, піаніст, літератор. Народний артист СРСР (1983).

Див. також 

 Богословська група залізорудних родовищ
 Богословське кладовище
 Богословський вісник — орган Української автокефальної православної церкви на еміграції, який видавав після Другої світової війни Св. Синод УАПЦ в Новому Ульмі (нім. Neu-Ulm) в Німеччині.

Прізвища